Il singolare del torneo di tennis Hansol Korea Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Nicole Vaidišová che ha battuto in finale Jelena Janković 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jelena Janković (finale)
 Nicole Vaidišová (campionessa)
 Tatiana Golovin (semifinali)
 Gisela Dulko (secondo turno)

 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Vera Duševina (quarti di finale)
 Shahar Peer (primo turno)
 Marion Bartoli (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2005